Biologiska museet kan syfta på:

 Biologiska museet, Stockholm – ett biologiskt museum på Djurgården
 Biologiska museet i Uppsala – ett museum i Vasaparken, se Biotopia
 Biologiska museet, Södertälje – ett kommunägt biologimuseum
 Biologiska museet i Åbo – ett museum i Åbo
 Biologiska museerna i Lund – ett museum i Lund, se Zoologiska museet i Lund